Nezerós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Apoxiranthísa Límni Xiniádhos, sjöbotten, Grekiska fastlandet, 
 Áyios Stéfanos (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Askorís Límni, sjöbotten, Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar